Первый дивизион 1974 () — 30-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона смог защитить клуб «Викинг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1974
Норвегия
1974 год в Норвегии